Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Shanghai.

Faits marquants

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Masters de Shanghai

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Shanghai
ATP 2009
Sport en Chine en 2009
Tennis en octobre 2009